Capranica ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Capranica (1415–1478), Kardinal und Bruder von Domenico
 Domenico Capranica (1400–1458), Humanist und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Luigi Capranica (1821–1891), italienischer Schriftsteller
 Matteo Capranica (1708–~1776), italienischer Komponist der neapolitanischen Schule
 Paolo Capranica († 1428), Erzbischof von Benevent, Bruder von Angelo und Domenico

Capranica steht für:

 Capranica (Latium), ein Ort in der Provinz Viterbo in Italien
 Caprarica di Lecce, eine südostitalienische Gemeinde in der Provinz Lecce in Apulien. 
 Capranica Prenestina, ein Ort in der Provinz Rom in Italien